Vallourec S.A. — французский производитель стальных труб. Является одним из мировых лидеров в сфере производства стальных бесшовных труб, предназначенных для добычи нефти и газа, а также других отраслей промышленности. Акции компании обращаются на бирже Euronext Paris. Ранее они были включены в базу расчёта фондового индекса CAC 40.

История 
Компания была основана в 1957 году.

Поглощения 
26 апреля 2010 года представители компании объявили о приобретении 100 % акций местной компании Serimax — мирового лидера в автоматической сварке трубопроводов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Франции